Als Europameisterschaft 1930 oder EM 1930 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1930 stattfanden:

 Boxeuropameisterschaften 1930 der Amateure in Budapest (Ungarn) 
 Eishockey-Europameisterschaft 1930 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1930 in Chamonix (Frankreich), Berlin (Deutsches Reich) und Wien (Österreich) 
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1930 in Berlin (Deutsches Reich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1930 in Nidaros (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1930 in München (Deutsches Reich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1930 in Spa (Belgien)
 Ringer-Europameisterschaften 1930 in Stockholm (Schweden) und Brüssel (Belgien)
 Ruder-Europameisterschaften 1930 in Lüttich (Belgien)

!
1930